Sadtler ist der Familienname folgender Personen:

 Samuel Philip Sadtler (1847–1923), US-amerikanischer Chemiker
 Siegfried Sadtler (1914–1983), deutscher Ministerialbeamter

Siehe auch:
 Saddler
 Sadler
 Sattler (Begriffsklärung)
 Sättler